Макгиннис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макгиннис, Джо (1942—2014) — американский писатель и журналист.
 Макгиннис, Джордж (род. 1950) — американский профессиональный баскетболист.
 Макгиннис, Патрик (fl. 2010) — американский венчурный капиталист и писатель.